Dankbaarheid (plantage), een voormalige katoenplantage aan de Motkreek in Suriname
 Dankbaarheid (plaats), een nederzetting in Suriname
 Dankbaarheid (psychologie)
 De Dankbaarheid, een 19e-eeuwse korenmolen in het Zeeuwse Herkingen